Le Sang des elfes est un roman médiéval-fantastique écrit en 2010 par Jean-Louis Fetjaine. Il s'agit du troisième roman des Chroniques des elfes.

Résumé des trois premiers chapitres 
Troïn, le roi nain sous la montagne noire, est venu porter secours à son vassal, Baldwin, le roi sous la montagne rouge. Ce dernier subit un violent siège de l’armée des monstres. C’est en ce lieu que se trouvent aussi Lliane et ses compagnons. Après plusieurs semaines d’attente, elle finit par être officiellement reçue par le roi Troïn. Elle obtient de lui une alliance contre l’armée des monstres. Pendant ce temps, le duc Gorlois arrive à Ha-Bag. Il demande à ses sbires Gael et Ethaine de finir le travail pour lequel il les avait payé : il veut la preuve que le roi des elfes est bien mort. Il leur  demande de retrouver son corps. Méprisant les ordres de Gorlois, Gael retourne dans les marais qui l’ont vu naître. Ethaine, elle, reste à Ha-Bag. Une nuit, elle assassine un riche marchand après avoir couché avec lui. Elle prend la clef de ses coffres et tente de s’emparer de ses richesses. Elle est arrêtée par l’un des gardes du corps du marchand. À Loth, le roi Ker rassemble les nobles du pays et ordonne la levée d’une grande armée après la moisson…

Personnages principaux 
 Lliane, reine des hauts-elfes. 
 Llandon, chasseur elfe.
 Till, elfe vert.

Éditions françaises 
 2010 : Le Sang des elfes, éditions Fleuve noir (format livre).
 2011 : Le Sang des elfes, éditions Pocket (format poche).

Voir aussi

La Trilogie des elfes 

1998 Le Crépuscule des elfes, 374 p., 
 1999 La Nuit des elfes, 286 p., 
 2000 L'Heure des elfes, 278 p.,

Les Chroniques des elfes 
 2008 Lliane, 272 p., 
 2009 L'Elfe des terres noires, 262 p.,

Liens externes 
 
 

Roman de fantasy français
Roman français paru en 2010